Stanisław Konarski (zm. ok. 1590) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Konarski – kasztelan gdański w latach 1606–1618
 Stanisław Konarski (ok. 1695-ok. 1778) – kasztelan chełmski ok. 1724, senator I RP
 Stanisław Konarski (zm. 1757) – kasztelan chełmiński
 Stanisław Konarski (ur. 1700, zm. 1773) – pisarz, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium
 Stanisław Konarski (ur. 1923, zm. 2007) – historyk varsavianista